est un genre éteint et fossile de mammifères ongulés, décrit à partir de restes trouvés dans les sédiments du Miocène du  dans le désert de Tatacoa, dans les départements colombiens de Huila et Tolima, sur le . Selon Paleobiology Database en 2023, le genre est resté monotypique et  est la seule espèce et l'espèce type.

Systématique 
Le genre Granastrapotherium est décrit par Johnson en 1984. L'espèce Granastrapotherium snorki est décrite par Johnson &  en 1997.

Étymologie 
Granastrapotherium snorki (de l’espagnol, gran, « grand », Astrapotherium, « foudre bête » et snorkel, « tube respiratoire » en anglais, en référence à la trompe) est la seule espèce officiellement reconnue. Des restes trouvés en Bolivie et au Pérou<ref> Antoine, R., Salas-Gismondi, P., Baby, M., Benammi, S., Brusset, D., de Franceschi, N., Espurt, C., Goillot, F., Pujos, J., Tejada and M. Urbina. The Middle Miocene (Laventan) Fitzcarrald fauna, Amazonian Peru. 2007. Proceedings of the European Meeting on the Palaeontology and Stratigraphy of Latin America, Cuadernos del Museo Geominero, . Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 2007</ref> semblent appartenir à Granastrapotherium ou à un animal très similaire.

 Description 

Cet astrapothère diffère de son contemporain, l'uruguaytheriiné Xenastrapotherium, par une taille supérieure, entre 2,5 et 3,5 tonnes, avec des défenses d’environ un mètre, ce qui en fait l’un des plus grands représentants d’Astrapotheria, dépassé seulement par certaines espèces de Parastrapotherium. Parmi les autres différences figurent la présence d’une seule prémolaire, l’absence d’incisives des deux mâchoires et la disposition des canines, qui sont très larges et horizontales, ce qui rappelle beaucoup moins celles des hippopotames que les défenses de certains anciens parents des éléphants (tels que Palaeomastodon), bien que les défenses des éléphants et de leurs parents ne soient pas formées par les canines mais par les incisives. De même, les grandes narines semblent extrêmement retirées sur le crâne, de sorte que cette créature devait avoir un tronc plus grand que les autres astrapulaires. Comme les éléphants, cet animal a très probablement utilisé sa trompe musclée ainsi que ses défenses pour couper les feuilles des arbres et des arbustes.

 Phylogénie 
Le cladogramme suivant est basé sur l'analyse phylogénétique publiée par Vallejo-Pareja  en 2015. Il montre la position de Granastrapotherium'' au sein des Astrapotheriidae :

Bibliographie

Publications originales 
 S. Johnson. 1984. Astrapotheres from the Miocene of Colombia, South America.
 S. E. Johnson and R. H. Madden. 1997. Uruguaytheriine Astrapotheres of Tropical South America. Vertebrate Paleontology in the Neotropics. The Miocene fauna of La Venta, Colombia 355-382

Liens externes

Notes et références 

Genre de mammifères préhistoriques (nom scientifique)
Astrapotheriidae
Mammifère du Miocène
Paléontologie en Colombie
Taxon fossile décrit en 1997